Steden steht für:
 Steden (Holste), Ortsteil der Gemeinde Holste, Niedersachsen
 Brigitte Steden (1949–1999), deutsche Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Stede
 Stedten
 Steten (Wüstung)